Die Tianjin Open 2014 waren ein Damentennisturnier der WTA Tour 2014. Das Hartplatzturnier der Kategorie International in Tianjin fand zeitgleich mit den Turnieren in Linz und Ōsaka vom 4. bis 12. Oktober 2014 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Tianjin Open 2014 fand vom 4. bis zum 6. Oktober 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Tianjin